Das Ladies Championship Gstaad 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Gstaad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 17. bis 23. Juli 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Viktorija Golubic im Einzel und die Paarung Lara Arruabarrena Vecino/Xenia Knoll im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Ladies Championship Gstaad 2017 fand vom 15. bis 16. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Saanen